Amuda bezeichnet

 die syrische Stadt Amude
 die kleinarmenische Burg Amouda in der Südtürkei